Winkler Albert (1930–1992) zeneszerző, zongorista, karmester
 Albert Winkler (1932–1981) olimpiai bajnok olasz evezős